D52 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Enterprise (D52), un croiseur léger de la Royal Navy.

Médecine 
 Anémie par carence en acide folique, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D52 reliant Brno à la frontière autrichienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres